Eric Orie (1968), Nederlands voetbalcoach
 Fons Orie (1947), Nederlands rechter
 Jac Orie (1968), Nederlands schaatscoach
 Rima Orie (1994), Nederlands schrijfster
 William Orie (1970), Surinaams dammer